Ruisseau de Roannes : cours d'eau français du Massif central, affluent de la Cère ;
 Roannes, ancienne commune française du Cantal, aujourd'hui intégrée à Roannes-Saint-Mary ;
 Roannes-Saint-Mary : commune française située dans le département du Cantal.

Voir aussi